#1 Girl é o primeiro álbum da boy band americana Mindless Behavior lançado pela Interscope Records no dia 20 de setembro de 2011. O álbum debutou na 7ª posiçao da Billboard 200.

Lista de Faixas

Álbuns de Mindless Behavior
Álbuns de estreia de 2011
Álbuns de R&B